Turmel ist der Familienname der folgenden Personen:

 Joseph Turmel (1859–1943), französischer Historiker
 Lucy Turmel (* 1999), englische Squashspielerin
 Marcel Jules Turmel, bekannt als Marcelly, (1882–1966), französischer Chansonsänger
 Nycole Turmel (* 1942), kanadischer Politikerin